Уи́льям Га́рвей (; 1 апреля 1578, Фолкстон (графство Кент) — 3 июня 1657, Лондон) — английский медик, анатом, основоположник физиологии и эмбриологии, последователь ятрофизики.

Биография

Детские годы 

Родился в семье купца 1 апреля 1578 года.

В 1588 году поступил в Королевскую школу в Кентербери, где изучал латынь. В мае 1593 года принят в Королевский колледж Кембриджского университета, в том же году получил стипендию по медицине, учреждённую в 1572 году архиепископом Кентерберийским. Первые три года учёбы Гарвей посвятил изучению «дисциплин, полезных для врача» — классических языков (латыни и древнегреческого), риторики, философии и математики. Особенно его интересовала философия; из всех последующих сочинений Гарвея видно, что огромное влияние на его развитие как учёного оказала натурфилософия Аристотеля. Следующие три года Гарвей изучал дисциплины, непосредственно относящиеся к медицине. В то время в Кембридже это изучение сводилось в основном к чтению и обсуждению произведений Гиппократа, Галена и других древних авторов. Иногда устраивались анатомические демонстрации; преподаватель естественных наук обязан был делать это каждую зиму, а Королевский колледж имел разрешение проводить два раза в год вскрытия тел казнённых преступников. В 1597 году Гарвей получил звание бакалавра, а в октябре 1599 покинул Кембридж: по обычаю школяров того времени он отправился в пятилетнее путешествие.

В Падуе 
Точная дата его первого посещения Падуи неизвестна, но в 1600 году он уже занимал выборную должность «старосты» — представителя английских студентов в Падуанском университете. Медицинская школа в Падуе в то время славилась. Анатомические исследования процветали благодаря Джироламо Фабрицио д‘Аквапенденте, который занимал вначале кафедру хирургии, а затем кафедры анатомии и эмбриологии. Фабрицио был учеником и последователем Габриеле Фаллопия. Среди падуанских учителей Гарвея был также Джулио Кассерио.

Когда Гарвей прибыл в Падую, Фабрицио был уже пожилым человеком, автором трудов по медицине, хотя не все были опубликованы. Самое значительное его сочинение «О венозных клапанах» (De venarum osteolis) вышло в свет в первый год пребывания Гарвея в Падуе, но Фабрицио демонстрировал студентам эти клапаны ещё в 1578 году. Хотя учёный сам показал, что входы в них всегда открыты в направлении сердца, он не увидел в этом факте связи с кровообращением. Сочинение Фабрицио оказало несомненное влияние на Гарвея, как и его книги «О зрелом плоде» (De formato foetu, 1604) и «О развитии яйца и цыплёнка» (De formatione ovi et pulli, 1619).

Член Коллегии врачей 
25 апреля 1602 года Гарвей завершил образование, получил степень доктора медицины и вернулся в Лондон. Признание степени Кембриджским университетом ещё не означало, что он может заниматься врачебной практикой. Лицензия выдавалась Коллегией врачей, куда Гарвей обратился в 1603 году. Весной того же года он выдержал экзамены и был допущен к практике до следующего экзамена через год. Трижды представал Гарвей перед экзаменаторами и 5 октября 1604 года был принят в члены Коллегии. В 1607 стал действительным членом Коллегии врачей, а два года спустя обратился с ходатайством о зачислении его врачом в больницу Св. Варфоломея. Работа здесь считалась престижной для практикующего врача, поэтому Гарвей подкрепил свою просьбу письмами президента Коллегии, других её членов и даже самого короля. Руководство больницы согласилось принять его на эту должность, как только освободится место. 14 октября 1609 года Гарвея официально зачислили в штат. В его обязанности входило посещение больницы не менее двух раз в неделю, осмотр больных и назначение лекарств. Иногда больных посылали к нему на дом. В течение 20 лет Гарвей исполнял обязанности врача больницы несмотря на то, что его частная практика в Лондоне постоянно расширялась. Кроме того, он работал в Коллегии врачей и проводил собственные экспериментальные исследования.

В 1613 Гарвей был избран смотрителем Коллегии врачей, а два года спустя стал лектором Ламлианских чтений, учреждённый в 1581 лордом Ламли с целью повышения уровня медицинского образования в Лондоне. В то время образование сводилось к присутствию на публичных вскрытиях тел казнённых преступников, которые четыре раза в год устраивали Коллегия врачей и Общество цирюльников-хирургов. На Ламлианских чтениях лектору полагалось читать часовую лекцию два раза в неделю в течение всего года, чтобы за шесть лет студенты прошли полный курс анатомии, хирургии и медицины. Гарвей исполнял эту обязанность в течение 41 года. Параллельно он читал лекции по анатомии в Коллегии; рукопись его заметок к лекциям от 16, 17 и 18 апреля 1616 года под названием «Конспекты к лекциям по общей анатомии» (Prelectiones Anatomiae Universalis) хранится в Британском музее.

Открытие кровообращения 
Труд Гарвея «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных» (Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus) опубликован в 1628 году во Франкфурте. В нём он впервые сформулировал свою теорию кровообращения и привёл экспериментальные доказательства в её пользу. Измерив величину систолического объёма, частоту сокращений сердца и общее количество крови в теле овцы, Гарвей доказал, что за 2 минуты вся кровь должна пройти через сердце, а в течение 30 минут через него проходит количество крови равное весу животного. Отсюда следовало, что, вопреки утверждениям Галена о поступлении к сердцу всё новых и новых потоков крови от вырабатывающих её органов, кровь возвращается к сердцу по замкнутому циклу. Замкнутость же цикла обеспечивают мельчайшие трубочки — капилляры, соединяющие артерии и вены. Гарвеем сами капилляры при этом открыты не были, их установил позже Марчелло Мальпиги.

Открытие Гарвея было встречено шквалом критики учёных, придерживавшихся взглядов Аристотеля и Галена о том, что кровь образуется в печени из пищи и движется по венам, слепо заканчивающимся в органах. Тем не менее, открытие кровообращения Гарвеем учёные (Декарт, Готлиб Шлегель, Жан Пеке и др.) признали ещё при его жизни.

Последние годы жизни 

В начале 1631 года Гарвей стал лейб-медиком короля Карла I. Заинтересовавшись исследованиями Гарвея, Карл предоставил в его распоряжение королевские охотничьи угодья в Виндзоре и Хэмптон-Корте для проведения экспериментов. В мае 1633 года Гарвей сопровождал Карла I во время его визита в Шотландию. Возможно, именно во время пребывания двора в Эдинбурге Гарвей посетил Басс-Рок, место гнездования бакланов и других диких птиц. В то время его интересовала проблема эмбрионального развития птиц и млекопитающих.

После сражения при Эджхилле в 1642 году во время Английской революции Гарвей последовал за королём в Оксфорд. Здесь он возобновил врачебную практику и продолжил наблюдения и эксперименты. В 1645 году король назначил Гарвея деканом Мертон-колледжа. В июне 1646 года Оксфорд был осаждён и взят сторонниками Кромвеля, и Гарвей вернулся в Лондон.

О его занятиях и обстоятельствах жизни в течение нескольких последующих лет известно мало. В 1646 году Гарвей издал в Кембридже два анатомических очерка «Исследования кровообращения» (Exercitationes duae de circulatione sanguinis), а в 1651 году вышел его второй фундаментальный труд — «Исследования о зарождении животных» (Exercitationes de generatione animalium). В нём обобщались результаты многолетних исследований Гарвея, касающихся эмбрионального развития беспозвоночных и позвоночных животных, была сформулирована теория эпигенеза. Гарвей утверждал, что яйцо есть общее первоначало всех животных и всё живое происходит из яйца. Исследования Гарвея по эмбриологии послужили мощным стимулом к развитию теоретического и практического акушерства.

С 1654 году Гарвей жил в доме своего брата в Лондоне или в предместье Рохамптон. Был избран президентом Коллегии врачей, однако отказался от этой почётной должности, сославшись на преклонный возраст.

Память 
В 1970 году Международный астрономический союз присвоил имя Гарвея кратеру на обратной стороне Луны.

Авторские труды 
 Harvey, William (1889). On the Motion of the Heart and Blood in Animals. London: George Bell and Sons.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Schmitt C.B., Webster C. Harvey and M. A. Severino. A neglected medical relationship. // Bulletin of the History of Medicine. 1971 Jan-Feb; 45 (1):49-75.
 French R., William Harvey’s Natural Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 1994,
 Gregory, Andrew (2001). Harvey’s Heart, The Discovery of Blood Circulation. Cambridge, England: Icon Books.
 Harvey, William; Translated by Kenneth J. Franklin. Introduction by Dr. Andrew Wear (1993). The Circulation of the Blood and Other Writings. London: Everyman: Orion Publishing Group. ISBN 0-460-87362-8.
 Гарвей У. Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных. (перевод трудов) М. — Л., 1948.

Ссылки 

 
 ГАРВЕЙ УИЛЬЯМ | Энциклопедия Кругосвет
 Вильям Гарвей — биография

Медики Великобритании
Физиологи Великобритании
Анатомы по алфавиту
Анатомы Великобритании
Эмбриология
Медики по алфавиту
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонского университеты королевы Марии
Выпускники Медицинского колледжа больницы Святого Варфоломея
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Гонвилл-энд-Киз
Выпускники Падуанского университета
Трансфузиологи